Kondor László (1895–1972) – író, újságíró, műfordító.
 Kondor László (Ladislav Kondor) (1901–1963) – jugoszláviai magyar festőművész, karikaturista.
 Kondor László (1941) – magyar származású amerikai fényképész.